Denise Péronne, née Perronne (1920-1978), actrice suisse.
 Christian Perronne (né en 1955), médecin et professeur des universités - praticien hospitalier français.